voorgefrankeerde antwoordenvelop
 antwoordnummer
 briefkaart met betaald antwoord
 internationale antwoordcoupon